Esk est le nom de nombreux cours d'eau dans les pays de langue anglaise. Son étymologie vient du mot breton isca qui signifie « eau ».

Hydronymes
Esk désigne les cours d'eau suivants :

 Esk, une rivière du comté de Cumbria ;
 Esk, une rivière du Yorkshire du Nord ;

 River North Esk, une rivière d'Angus et de l'Aberdeenshire ;
 River South Esk, une rivière d'Angus ;
 Esk, une rivière de Dumfries and Galloway ;
 Esk, une rivière du Midlothian et de l'East Lothian ;

 Esk, une ville dans le Queensland
 Esk River, une rivière en Nouvelle-Galles du Sud ;
 North Esk River, une rivière en Tasmanie ;
 South Esk River, une rivière en Tasmanie ;

 Esk River, une rivière dans l'île du Sud ;
 Esk River, une rivière dans la Hawke's Bay.

Autres toponymes 
Esk peut aussi désigner :
 Esk, une ville australienne ;
 comté d'Esk, le comté de la ville précédente ;
 , une île du Queensland.

Sigle 
ESK peut désigner :
  (en français, économie du savoir scientifique), une approche de la compréhension de la science qui repose sur la nécessité de comprendre la création et la diffusion du savoir scientifique en termes économiques.